

Cinema 
La rosa nera (The black rose) –, film del 1950 diretto da Henry Hathaway

Letteratura 
La rosa nera (Rose) – romanzo di Martin Cruz Smith del 1996

Musica 
La rosa nera – album di Gigliola Cinquetti del 1967